

Persone 
Antonio Corsetti o Corsetto – vescovo cattolico italiano
Norma Corsetto meglio nota come Norma Cossetto – studentessa italiana, MOMC
Pietro Corsetto – vescovo cattolico italiano

Altro 
Corsetto – capo di abbigliamento

Pagine correlate 
Corsetti